French Open-mesterskabet i herredouble 2022 var den 121. turnering om French Open-mesterskabet i herredouble. Turneringen var en del af French Open 2022 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 24. maj - 4. juni 2022.

Mesterskabet blev vundet af Marcelo Arévalo og Jean-Julien Rojer, som i finalen besejrede Ivan Dodig og Austin Krajicek med 6-7(4), 7-6(5), 6-3 efter at de i andet sæt havde afværget tre matchbolde ved stillingen 5-6. Dermed vandt Arévalo og Rojer deres første grand slam-titel og deres tredje turneringssejr i alt som makkere. Finalen blev spillet på Court Philippe-Chatrier med skydetaget lukket på grund af regn- og tordenvejr, og den tætte kamp varede tre timer og tre minutter.

Marcelo Arévalo blev den første spiller fra El Salvador (og den første spiller fra hele Mellemamerika), der vandt en grand slam-titel. Indtil da havde hans bedste resultat på grand slam-niveau været to kvartfinalepladser ved Australian Open i 2020 og 2021. 40-årige Jean-Julien Rojer blev den ældste vinder af en grand slam-titel i herredouble i tennissportens åbne æra, dvs. siden French Open 1968. Han vandt sin tredje grand slam-titel i herredouble efter tidligere at have vundet Wimbledon-mesterskabet i 2015 og US Open i 2017 med Horia Tecău som makker. Ivan Dodig og Austin Krajicek, som selv havde afværget fem matchbolde i deres kvartfinale mod det topseedede par, Rajeev Ram og Joe Salisbury, var i deres første grand slam-finale som makkere.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herredouble androg € 2.712.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 65,8 % i forhold til året før, hvor turneringen dog blev gennemført under særlige omstændingheder på grund af COVID-19-pandemien.

Turnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
 7 par, der havde modtaget et wildcard.

Seedede par 

De 16 bedst placerede af parrene på ATP's verdensrangliste blev seedet:

Wildcards 

Syv par modtog et wildcard til turneringen.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2022
 French Open-mesterskabet i damesingle 2022
 French Open-mesterskabet i damedouble 2022
 French Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2022
2022
ATP Tour 2022